«Жизнь внутри пузыря» — книга российского исследователя в области искусственного интеллекта Игоря Ашманова о своей работе в проекте «Рамблер» в 1999—2001 годах.

Общие данные 
Книга была выложена в электронном виде в открытый доступ в 2007 году на сайте компании «Ашманов и партнёры», и только через год поступил в продажу бумажный вариант книги под маркой издательства «Манн, Иванов и Фербер». По словам автора,

Жанр книги был определен журналистами как «зашифрованные мемуары». Помимо собственно воспоминаний главного героя, в книге содержатся советы по выживанию в стартапе и инвестируемом проекте, рекомендации, как не надо делать бизнес.

Сюжет 
Произведение повествует о закулисных склоках некоего Портала. Создателям Портала, ЗАО «Трек», бывшим сотрудникам биологического института в Подмосковье, удалось привлечь несколько миллионов долларов инвестиций. Однако вместо процветания компанию начали раздирать корыстолюбивые инвесторы и некомпетентные менеджеры. Сотрудники повели борьбу за власть, объединяясь в кланы. Деньги бездумно разбазаривались на дорогие вечеринки и презентации, покупку дорогого офиса и приобретение интернет-проектов, не имевших c Порталом и между собой ничего общего. Сами инвесторы, мало понимавшие в информационных технологиях, купили Портал на гребне бума Интернета конца 1990-х, надеясь задёшево его упаковать и подороже продать, не рассчитывая на долгосрочные вложения. Как только градус напряжения между основателями из ЗАО «Трек» и инвесторами достиг точки кипения, первым пришлось покинуть Портал, хлопнув дверью. Однако проблемы компании это не решило, и ей всё тяжелее приходилось выживать в конкурентной борьбе.

Герои 
Имена героев и названия компаний зашифрованы, однако легко узнаются:
 Портал — Рамблер,
 ЗАО «Трек» — ЗАО «Стек»,
 Конкурент — Яндекс,
 Основатель — автор поисковой машины «Рамблер» Дмитрий Крюков,
 Маг — Антон Носик,
 Дизайнер всея Рунета — Артемий Лебедев,
 Герман Коваленко — Герман Клименко,
 Поисковая машина «Фас» — Апорт
 Деловой портал — РБК
 LookUp — поисковик Lycos

Примечания

См. также 
 Код Дурова
 Яндекс.Книга
 Яндекс Воложа

Ссылки 

 Ссылка на книгу в электронном виде на сайте «Ашманов и партнёры»
 Книга на сайте издательства
 Расшифровка названий и имён в книге
 Рецензия из газеты «Ведомости»
 Рецензия на книгу
 Рейтинг на сайте Имхонет  (8,1 из 10)

Литературные произведения по алфавиту
Книги 2007 года
Рамблер
Документалистика
Документальная проза